Вирджиния-Сити () может означать:
 Топоним
 Вирджиния-Сити — статистически обособленная местность в штате Невада, США, окружной центр округа Стори.
 Вирджиния-Сити — город в округе Мадисон, штат Монтана, США.
 Фильм
 «Вирджиния-Сити» — 1940, США.